

Prénom 
Ahmad et Ahmed () sont des prénoms masculins arabes signifiant « celui qui reçoit des louanges ». Ils peuvent être fêtés les 3 mai ou 21 août en l'honneur des saints chrétiens. Le Coran cite Mahomet en le nommant Ahmad.

Initialement pris pour sa valeur adjectivale, ce terme a été réinterprété au  de l'hégire comme nom propre pour désigner Mahomet. Pour Chabbi, cette mention, comme les autres mentions du nom de Mahomet, pourraient être des interpolations tardives.

Variantes 
 Turc : Ahmet
 Afrique subsaharienne : Amadi, Amady, Amadou, Ahmadou, Amedi, Amedy

Forme Ahmed

Forme Ahmad

Saints chrétiens 
Les églises chrétiennes fêtent ce prénom les 3 mai ou 21 août en l'honneur des saints :
 Ahmed le Calligraphe († 1682), scribe turc du sultan, converti à l'orthodoxie martyr à Constantinople par la main des Musulmans ; fêté le 3 mai
 Ahmed († 1180), moine cistercien et ses sœurs saintes Zaïda et Zoraïda, vivaient à Valence en Espagne, convertis de l’islam au christianisme, ils prirent pour noms Bernard, Marie et Grâce ; ils furent martyrisés par l’émir ; fêtés le 21 août

Saints musulmans 
 Sidi Ahmad Aberkane, saint musulman du

Patronyme

Forme Ahmed 

 Abiy Ahmed (né en 1976), homme politique éthiopien, lauréat du Prix Nobel de la Paix ;
 Abul Mansur Ahmed (1898-1979), écrivain, homme politique et journaliste bangladais ; 
 Ahmed Badawy Sayyed Ahmed (1927-1981), maréchal et Ministre de la Défense égyptien ;
 Anna Molka Ahmed (1917-1994), peintre pakistanaise ;
 Bonya Ahmed (née en 1969), écrivaine, militante humaniste et blogueuse banglado-américaine ;
 Esraa Ahmed (née en 1998), haltérophile égyptienne ;
  ;
 Humayun Ahmed (1948-2012), écrivain et cinéaste bangladais ;
 Ishaaq bin Ahmed (1095-~1150), un érudit arabe islamique ;
 Mahmoud Aly Ahmed (né en 1945), boxeur égyptien ;
 Mansoor Ahmed (1968-2018), joueur de hockey sur gazon pakistanais ;
 Marwan Ahmed (né en 1994), escrimeur égyptien ;
  ;
 Niswa Ahmed (née en 2001), karatéka française ;
 Ola Ahmed (née en 1980), rameuse égyptienne ;
 Rehab Ahmed (née en 1991), haltérophile égyptienne ;
 Riz Ahmed, de son vrai nom Rizwan Ahmed (1982-), aussi connu sous le pseudonyme Riz MC, acteur et rappeur britannique ;
 Safiuddin Ahmed (1922-2012), peintre et graveur bangladais ;
 Saladin Ahmed (né en 1975), écrivain américain de science-fiction et de fantasy ;
  ;
 Shahabuddin Ahmed (1930-2022), ancien président du Bangladesh ;
 Tazin Ahmed (1975-2018), actrice et dramaturge bangladaise ;
 Zainab Ahmed (née en 1960), femme politique nigériane ;
 Zaïnaba Ahmed (née en 1960), chanteuse comorienne.

Forme Ahmad 

 Ahmad (1933-1999), écrivain pakistanais ;
 Fandi Ahmad (né en 1962), footballeur singapourien ;
 Jawad Ahmad (1970-), chanteur et musicien pop pakistanais ;
 Khalil ibn Ahmad (718-791), écrivain et philologue du sud de l'Arabie (actuel Oman) ;
 Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), fondateur de l'ahmadisme ;
 Shahnon Ahmad (1933-2017), écrivain malaisien ;
 Shakeel Ahmad (1956-), homme politique indien ;
 Sheikh Abdullah Ahmad (né en 1950), chanteur malaisien ;
 Tariq Ahmad (1968-), homme d’affaires britannique et pair conservateur ;
 Yasmin Ahmad (1958-2009), réalisatrice, scénariste, productrice et actrice malaisienne.

Pseudonyme 

 Rana Ahmad (1985-), auteure et militante syrienne pour les droits des femmes.

Autres 
 Ahmed, un éléphant sauvage du Kenya connu pour ses longues défenses
 Ahmed, court métrage réalisé et écrit par Alain Gomis

Références

Voir aussi 
 Kohkiluyeh et Buyer Ahmad, province d'Iran

Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de patronyme